Die ukrainische Freie-Pyramide-Meisterschaft 2014 war ein Billardturnier, das vom 16. bis 19. Oktober 2014 im BK Piramida in Riwne stattfand. Ermittelt wurden die nationalen Meister der Ukraine in der Freien Pyramide, einer Disziplin des Russischen Billards.

Ukrainische Meisterin wurde die Vorjahresfinalistin Marija Pudowkina, die im Finale Sarjana Prytuljuk mit 5:4 besiegte. Den dritten Rang belegten Wlada Kudizka und Walerija Wassyljewa. Titelverteidigerin Wiktorija Iwanowa schied in der Vorrunde aus.

Bei den Herren sicherte sich Andrij Kljestow durch einen 6:2-Sieg gegen Pawlo Radionow seinen ersten Meistertitel. Andrij Tychyj und Artur Jewstyhnjejew kamen auf den dritten Platz. Titelverteidiger war Wladyslaw Kossohow, der im Sechzehntelfinale gegen Ihor Lytowtschenko ausschied.

Herrenturnier

Modus 
Die 61 Teilnehmer traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab dem Sechzehntelfinale wurde im K.-o.-System gespielt.

Vorrunde

Hauptrunde 

|

|}
|}

Gewinnerrunde 
32 Spieler (29 Sieger der Hauptrunde und 3 Spieler, die in der Hauptrunde ein Freilos hatten)

|

|}
|}

1. Verliererrunde 
26 Spieler (Verlierer der Hauptrunde)

|

|}
|}

2. Verliererrunde 
32 Spieler (13 Sieger der 1. Verliererrunde und 3 Verlierer der Hauptrunde gegen 16 Verlierer der Gewinnerrunde)

|

|}
|}

Finalrunde

Damenturnier

Modus 
Die 14 Teilnehmerinnen traten zunächst im Doppel-K.-o.-System gegeneinander an. Ab dem Halbfinale wurde im K.-o.-System gespielt.

Vorrunde

Hauptrunde 

|

|}
|}

1. Gewinnerrunde 
8 Spielerinnen (6 Siegerinnen der Hauptrunde und 2 Spielerinnen, die in der Hauptrunde ein Freilos hatten)

|

|}
|}

2. Gewinnerrunde 
4 Spielerinnen (Siegerinnen der 1. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

1. Verliererrunde 
4 Spielerinnen (Verliererinnen der Hauptrunde)

|

|}
|}

2. Verliererrunde 
8 Spielerinnen (2 Siegerinnen der 1. Verliererrunde und 2 Verliererinnen der Hauptrunde gegen 4 Verliererinnen der 1. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

3. Verliererrunde 
4 Spielerinnen (Siegerinnen der 2. Verliererrunde)

|

|}
|}

4. Verliererrunde 
4 Spielerinnen (Siegerinnen der 3. Verliererrunde gegen Verliererinnen der 2. Gewinnerrunde)

|

|}
|}

Finalrunde

Einzelnachweise 

2014
Billardveranstaltung 2014
Sport (Oblast Riwne)
Riwne